Brazilië is een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar. Het is de 22ste (achtereenvolgende) deelname van het land. Tite is de bondscoach.

Kwalificatie 

Brazilië bleef tijdens gehele kwalificatiereeks ongeslagen. Drie keer speelde het gelijk: uit tegen Colombia, Argentinië (beide 0–0) en Ecuador (1–1). De thuiswedstrijd tegen Argentinië werd nooit gespeeld. Die wedstrijd werd in eerste instantie gestaakt, nadat Braziliaanse gezondheidsautoriteiten het veld betraden om vier Argentijnse spelers van het veld te halen die niet in Brazilië mochten zijn wegens de regels omtrent de coronacrisis. De FIFA besloot vervolgens dat de wedstrijd later opnieuw gespeeld moest worden en dat de bonden boetes moesten bepalen. Na een overleg tussen de voetbalbonden van Brazilië en Argentinië en de FIFA werd besloten dat de wedstrijd niet meer gespeeld zouden worden. Beide landen hadden al genoeg punten behaald voor kwalificatie voor de eindronde. Brazilië dwong kwalificatie voor het hoofdtoernooi af in de twaalfde wedstrijd, thuis tegen Colombia. Lucas Paquetá zorgde die dag voor het enige doelpunt.

Wedstrijden

Eindstand CONMEBOL

Spelersstatistieken 
Bij de onderstaande gegevens is er geen rekening gehouden met het gestaakte duel tegen Argentinië. Gedurende de kwalificatiecampagne kwamen er 42 spelers in actie namens Brazilië. Geen enkele speler kwam in alle wedstrijden in actie. Tijdens de kwalificatiereeks debuteerden Antony, Raphinha, Matheus Cunha, Bruno Guimarães, Gerson, Guilherme Arana, Lucas Veríssimo, Edenílson, Gabriel Martinelli en Pedro in het nationale elftal, terwijl Arthur Melo, Antony, Raphinha, Rodrygo, Vinícius Júnior en Guimarães hun eerste interlanddoelpunten maakten.

Eindtoernooi 

Bij de loting in Doha op 1 april 2022 werd Brazilië ingedeeld in groep G, met Servië, Zwitserland en Kameroen. De selectie trainde op het trainingscomplex van Juventus FC vanaf 14 november 2022 tot 19 november 2022, toen het afreisde naar Qatar, waar het zal verblijven in Doha.

Selectie en statistieken 
Op 9 november 2022 werd een 26-koppige definitieve selectie bekendgemaakt. Gabriel Martinelli is met 21 jaar de jongste speler in de selectie. Dani Alves is met 39 jaar de oudste speler en met 124 interlands voorafgaand aan de eindronde ook de meest ervaren international in de selectie. Neymar maakte van de spelers in de selectie de meeste interlanddoelpunten (75).

Stand groep G

Wedstrijden

Groepsfase

Achtste finale

Kwartfinale 

WK 2022
Land op het wereldkampioenschap voetbal 2022